aktywność reninowa osocza
 postępująca atrofia siatkówki
 Primary Rate Access
 Polskie Rozgłośnie Akademickie (Porozumienie Rozgłośni Akademickich)

Zobacz też 
 pra